Alexander Finkel (1975), een Oekraïens-Israëlische schaker
 Fyvush Finkel (1922–2016), een Amerikaans acteur
 Howard Finkel (1950)